Bátai György (?–1672) református lelkész
 Bátai György (1662–1698) református lelkész